Schützenbrunnen ist der Name folgender Brunnen:

 Schützenbrunnen (Bern)
 Schützenbrunnen (Brugg)